Jagd steht für:
 Jagd, das Aufspüren, Verfolgen, Fangen und Erlegen von Wild durch Jäger
Jagd, kurz für Jagdrevier
Literatur:
Jagd (Roman), Roman von Martin Walser (1988)

Kriegsschiffe:
 SMS Jagd, Aviso/Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine (1888–1920)
 M 82 (Schiff, 1919), Minensuchboot, wurde 1925 zum Flottentender umgebaut und 1929 in Jagd umbenannt 
 F 1 (Flottenbegleiter), Flottenbegleiter, wurde 1941 zum Flottentender umgebaut und 1942 in Jagd umbenannt

Jagd ist der Familienname folgender Personen:
 Karin Jagd (* 1957), dänische Film- und Theaterschauspielerin

Siehe auch:

 Die Jagd
 Jagen
 Jagd nach J.M., Kriminalroman von Rudolf Schwarz (1948)
 Jagdschloss
 Nachtjagd
 Zur Jagd